

Geografia
 Bale –  zone amministrativa della Regione di Oromia in Etiopia
 Bale – toponimo croato di Valle d'Istria, comune istriano della Croazia
 Bâle – esonimo francese per Basilea
 Provincia di Balé – provincia del Burkina Faso
 Provincia di Bale – ex-provincia dell'Etiopia, eliminata da recenti riforme amministrative
 Montagne di Bale, note anche come montagne di Urgoma – catena montuosa della regione di Oromia, nell'Etiopia sudorientale

Persone
 Christian Bale – attore britannico
 Gareth Bale – calciatore britannico
 John Bale – teologo, drammaturgo e storico inglese
 Lan Bale – tennista sudafricano
 Stuart Bale – tennista britannico
 Bale – musicista italiano

Pagine correlate
 Beale
 Pale